Lipsko – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie lipskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie radomskim.

Siedziba gminy to Lipsko.

Według danych z 31 grudnia 2012 gminę zamieszkiwało 11 607 osób. Dochód na mieszkańca w 2005: 1712.03 zł.

Według danych z 31 grudnia 2019 roku gminę zamieszkiwało 10 970 osób.

Za Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu iłżeckiego w guberni radomskiej. 13 stycznia 1870 do gminy przyłączono obszar zniesionego miasta Lipsko.

Struktura powierzchni 
Według danych z roku 2004 gmina Lipsko ma obszar 135,21 km², w tym:
 użytki rolne: 78%
 użytki leśne: 15%

Gmina stanowi 18,1% powierzchni powiatu.

Sołectwa 
Babilon, Borowo, Boży Dar, Dąbrówka, Długowola Druga, Długowola Pierwsza, Gołębiów, Gruszczyn, Helenów, Huta, Jakubówka, Jelonek, Józefów, Katarzynów, Krępa Górna, Krępa Kościelna, Leopoldów, Leszczyny, Lucjanów, Lipa-Krępa, Lipa-Miklas, Małgorzacin, Maruszów, Maziarze, Nowa Wieś, Poręba, Ratyniec, Szymanów, Śląsko, Tomaszówka, Walentynów, Wiśniówek, Wola Solecka Druga, Wola Solecka Pierwsza, Wólka, Zofiówka.

Pozostałe miejscowości:
 Władysławów – wieś
 Wólka Krępska – wieś

Części miejscowości:
 Daniszów – przysiółek
 Dąbrówka Daniszewska – kolonia
 Rafałów – kolonia
 Rokitów – kolonia

Sąsiednie gminy 
Chotcza, Ciepielów, Sienno, Solec nad Wisłą, Tarłów

Demografia 
 Piramida wieku mieszkańców gminy Lipsko w 2014 roku.

Zobacz też 
 Gmina Lipsko

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Życie Powiśla : Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec, Tarłów : pismo Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej "Powiśle" : (pismo społeczno-kulturalne regionu lipskiego)

Lipsko (gmina)